Вольное-Сырищево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 42 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Кашино, Бель, Барское-Сырищево, Нехотово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

В советские годы в деревне существовала начальная школа.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района